Mathilde van Ringelheim (ca. 892 - 968)
Mathilde van Engeland (1102 - 1167)